44-й Матч всех звёзд НХЛ проводился 6 февраля 1993 года на арене «Монреаль Форум», домашней для клуба «Монреаль Канадиенс». Последний матч всех звёзд, прошедший в старом монреальском «Форуме», начался с овации хоккеистов и болельщиков в поддержку Марио Лемьё, не сумевшего принять участие в матче из-за болезни Ходжкинса, но находившегося, тем не менее, на трибуне. В игре со множеством голов и новых рекордов матчей всех звёзд победа осталась за представителями команды конференции Принца Уэльского – 16:6.
 
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Гартнер, занявший в команде место своего травмированного одноклубника Марка Мессье, забросил 4 шайбы, отдал результативную передачу и получил приз лучшего игрока матча.

В матче участвовали 2 российских хоккеиста – Александр Могильный, на счету которого гол и передача, и Павел Буре, на счету которого две заброшенные шайбы.

Конкурсы «Суперскиллз» 
Победителем турнира хоккейных суперумельцев стала команда конференции Кларенса Кэмпбелла.

Составы команд 

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Игровой номер, С = Страна, А = Амплуа игрока

Статистика матча 
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   (У) = Уэльс, (К) = Кэмпбелл, (б) = гол в большинстве

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   об = общее количество бросков, пп = броски в 1-м периоде, вп = броски во 2-м периоде, тп = броски в 3-м периоде

Рекорды 44-го матча всех звёзд 
 Наибольшее количество голов, забитых в общей сложности – 22;
 Наибольшее количество голов, забитых одной командой – 16;
 Наибольшее количество бросков, нанесённых в общей сложности – 90;
 Наибольшее количество бросков, нанесённых одной командой – 49;
 Самые быстрые три гола – 1:08;
 Самые быстрые четыре гола – 3:40;
 Наибольшее количество голов, забитых одним игроком – 4 (Майк Гартнер, делит с Марио Лемьё, Уэйном Гретцки и Венсаном Дамфуссом);
 Наибольшее количество передач в одном периоде – 4 (Адам Оутс).

Ссылки 
 
 44-й Матч всех звёзд НХЛ  на NHL.com

См. также 
Сезон НХЛ 1992/93
Драфт НХЛ 1992
Драфт НХЛ 1993

Матчи всех звёзд НХЛ
Сезоны НХЛ
1993 год в хоккее